La saison 1992-1993 du Championnat d'Irak de football est la dix-neuvième édition de la première division en Irak, l' Iraqi Premier League. La compétition se déroule sous la forme d'une poule unique où les vingt-quatre meilleurs clubs du pays s'affrontent trois fois au cours de la saison.

C'est le club de Talaba SC qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec sept points d'avance sur Al-Zawra'a SC et neuf sur le tenant du titre, Al Qowa Al Jawia Bagdad. C'est le quatrième titre de champion d'Irak de l'histoire du club.

À l'issue de la deuxième phase des matchs, après la , cinq clubs quittent la compétition pour des raisons financières et sont remplacés par cinq autres formations jouant en niveau inférieur. Ces équipes remplaçantes conservent les points et résultats de leur prédécesseur.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Irak de football
Irak
Irak
1992 en Irak
1993 en Irak